Hartington – villaggio del Regno Unito e dell'Inghilterra nel Derbyshire
Hartington – comune degli Stati Uniti d'America e del Nebraska